Гандра (порт. Gandra) — топоним.

 Гандра (Валенса) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Гандра (Паредеш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. 
 Гандра (Понте-де-Лима) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Гандра (Эшпозенди) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.